Turia steht für:
 Turia, Fluss in Spanien
 mehrere Orte in Rumänien:
 Turia (Covasna), Gemeinde im Kreis Covasna
 Turia (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Turiawald, Landschaft südwestlich des Keutschacher Sees in Kärnten, Österreich
 eine römische Matrona, für die die Laudatio Turiae als Grabrede gehalten wurde

Turia ist der Familienname folgender Personen:
 Tariana Turia (* 1944), neuseeländische Politikerin und Gründungsmitglied der Māori Party

Siehe auch:
 Turija, Nebenfluss des Prypjat in der Ukraine (russisch Turja)
 Turija, Ortsteil von Srboban, Serbien
 Turja (Begriffsklärungsseite)